Заполярный — посёлок городского типа Республики Коми России. Входит в состав городского округа Воркута, от центра которого удалён на 12 км (35 км по дороге).

История 
Посёлок возник как поселение при строительстве шахты № 27. Около соседней шахты № 26, располагавшейся чуть севернее шахты № 27, к западу от неё возник посёлок Западный (просуществовал недолго). В 1956—1965 годах шахты № 26 и № 27 были реконструированы, а позднее объединены в одну — № 27. 1 октября 1974 года шахта № 27 переименована в шахту «Заполярная».

Статус посёлка городского типа — с 1956 года.

Расцвет посёлка приходится на конец 1980-х гг. В посёлке функционировали: средняя школа № 34, восьмилетняя школа № 18 (ныне ликвидирована), детская музыкальная школа, вечерняя школа рабочей молодёжи, больница, поликлиника, скорая помощь, санаторий-профилакторий, дом быта, дом культуры (кинозал, танцевальный зал, библиотека), ресторан «Украина» (ныне дом культуры), столовая, кафе, пивная, 5 детских садов (в том числе: «Колокольчик», «Берёзка», «Яблочко»), спортзал, крытый каток, тир, почта, баня, сберкасса, аптека, ликеро-водочный завод, 5 непродовольственных магазинов («Одежда», «Посудо-хозяйственный», «Промтовары», «Книги», «Мебель, игрушки и канцтовары»), 6 продуктовых магазинов (№ 6, № 8, «Квартал», «Овощной подвал», «Кулинария», «Молоко»), пожарная охрана, горно-спасательный взвод.

9 апреля 1975 года началось строительство крупнейшей в ПУБ Центральной обогатительной фабрики (ЦОФ), которая сдана в эксплуатацию в 1993 году.

Основные улицы: Фрунзе (бывшая Ленина), Подбельского (бывшая Почтовая), Землячки (бывшая Пионерская), Красных Зорь (бывшая Комсомольская), Твардовского (бывшая Лермонтова), Кольцова, Тундровая, Магистральная.

Население 
По неофициальным данным и со слов местных жителей в Заполярном проживают от 200 до 400 жителей.

Власти заполярного города Воркута в Коми намерены переселить в 2022 году 62 семьи из закрывающегося поселка Комсомольский. А так же до конца 2025 года планируется переселить 300 семей из поселка Заполярный и завершить так называемую программу "управляемого сжатия", об этом сообщил мэр Воркуты Ярослав Шапошников 23 Марта 2022 года. По итогу к 2025 году поселок Комсомольский и Заполярный будут полностью закрыты.

Примечания

Источники 
 
 http://www.rustrana.ru/article.php?nid=24736

Посёлки городского типа Коми
Населённые пункты городского округа Воркута